Hoxha (achternaam), een familienaam
Agim Hoxha, burgemeester van de Albanese gemeente Xhafzotaj
Alban Hoxha, Albanees voetbaldoelman
Enver Hoxha, voormalig regerings- en partijleider van Albanië
Ferit Hoxha, Albanees permanent vertegenwoordiger bij de Verenigde Naties
Nexhmije Hoxha, echtgenote van Enver Hoxha
Pranvera Hoxha, dochter van Enver en Nexhmije en architecte
Mehmed Hoxha, bestuurder van Kosovo
Fadil Hoxha, bestuurder van Kosovo
Shkëlzen Hoxha, burgemeester van de Albanese stad Krujë
Yll Hoxha, Kosovaars voetballer